Quimera

Música 
 Chimera, o terceiro álbum de estúdio da banda norueguesa de Black Metal, Mayhem.

Desambiguação